Pratt är ett engelskt efternamn.

Personer med efternamnet Pratt

A
 Al Pratt (baseboll), amerikansk basebollspelare
 Atom (Al Pratt), en fiktiv komisk karaktär
 Andy Pratt (baseboll), amerikansk basebollspelare
 Andy Pratt (singer-songwriter), amerikansk singer-songwriter, sonson till oljemagnaten Charles Pratt
 Awadagin Pratt (född 1966), amerikansk konsertpianist

B
 Babe Pratt, professionell ishockeyspelare från Kanada 
 Bela Pratt, amerikansk skulptör 
 Betty Rosenquest Pratt, amerikansk tennisspelare
 Bob Pratt, australisk fotbollsspelare (australiensk fotboll)

C
 
 Chris Pratt (född 1979), amerikansk skådespelare
 Christopher Pratt, kanadensisk artist

D
 Daniel Pratt, amerikansk industrialist
 Daniel Pratt (excentriker), amerikansk excentriker
 Daniel D. Pratt (1813–1877), amerikansk republikansk politiker, senator för Indiana
 David Pratt (född 1955), kanadensisk politiker
 Denis Charles Pratt, brittisk statstjänsteman och författare, känd som Quentin Crisp 
 Don Pratt, amerikansk general
 Dudley Pratt, amerikansk skulptör

E
 E. J. Pratt, kanadensisk poet
 Edmund T. Pratt, Jr., amerikansk VD för Pfizer Inc.
 Enoch Pratt, amerikansk affärsman

F
 Fletcher Pratt, historiker och fantasyförfattare
 Francis A. Pratt, amerikansk ingenjör

G
 Gary Pratt, engelsk cricketspelare 
 Geronimo Pratt, svart panter
 Greg Pratt, fiktiv karaktär i TV-serien ER
 Guy Pratt, brittisk basist

H
 Hiram Pratt (1800–1840), amerikansk politiker i Buffalo, New York 
 Hodgson Pratt, brittisk pacifist
 Hugo Pratt (1927–1995), italiensk serieskapare

J
 James Bissett Pratt (1875–1944), amerikansk filosof
 Jane Pratt, amerikansk tidningsredaktör
 
 Joseph Gaither Pratt (1910–1979), amerikansk psykolog/parapsykolog
 Joseph Marmaduke Pratt (1891–1946), amerikansk politiker 
 Judson Pratt (1916–2002), amerikansk skådespelare

K
 Keri Lynn Pratt, amerikansk skådespelerska 
 Kyla Pratt, amerikansk skådespelerska

L
 Larry Pratt, amerikansk lobbyist
 Larry Pratt (baseball), amerikansk baseballspelare från 1910-talet
 Louise Pratt, australisk politiker

M
 Marvin Pratt, amerikansk politiker
 Mary Pratt, kanadensisk konstnär
 Mary Louise Pratt, amerikansk litteraturprofessor

N
 Nicole Pratt, australisk tennisspelare
 Nolan Pratt, kanadensisk ishockeyspelare

O
 Orson Pratt, Sista dagars heliga-ledare, bror till Parley P. Pratt

P
 Parley P. Pratt, Sista dagars heliga-ledare och mormonmartyr, bror till Orson Pratt
 Peter Pratt, brittisk skådespelare
 Phil Pratt, Jamaicansk musiker 
 Pratt Institute, New York School of Fine Arts

R
 Renée Gill Pratt, New Orleans Councilmember
 Rey Pratt, Sista dagars heliga-ledare i Mexiko
 Richard Pratt (Australian businessman), australisk affärsman
 Richard Henry Pratt, amerikansk militär och utbildare 
 Richard L. Pratt, Jr., amerikansk kalvinistteolog och författare 
 Robert och Henry Pratt, kanadensiska bosättare
 Roger Pratt (1620–1684), engelsk arkitekt

S
 Sharon Pratt Kelly, amerikansk politiker 
 Spencer Pratt (född 1983), amerikansk realty-TV-deltagare
 Susan Pratt, amerikansk skådespelare
 Stephanie Pratt (född 1986), amerikansk skådespelare och TV-kändis
 Susan May Pratt, amerikansk skådespelare

T
 Theodore Pratt, amerikansk författare
 Thomas Pratt (1804–1869), amerikansk advokat och politiker, senator och guvernör för Maryland
 Thomas Willis Pratt, ingenjör och arkitekt
 Tim Pratt (född 1976), amerikansk science fiction- och fantasyförfattare och poet
 Todd Pratt, basebollspelare

V
 Vaughan Pratt, datavetare (och medskapare av Knuth-Morris-Pratt algoritmen)
 Victoria Pratt, kanadensisk skådespelare

W
 Wallace Pratt, amerikansk geolog
 William Henry Pratt, namn på skådespelaren Boris Karloff
 William V. Pratt, amerikansk amiral

Z
 Zadock Pratt, amerikansk kongressman och grundare av Prattsville, New York

Engelska efternamn